Бальци — топоним.

Босния и Герцеговина 
 Бальци (Билеча) — посёлок в общине Билеча в Республике Сербской.
 Бальци (Томиславград) — посёлок в общине Томиславград в Федерации Боснии и Герцеговины.

Хорватия 
 Бальци (Хорватия) — посёлок в общине Ружич.